Улица Ко́пли — улица в нескольких городах Эстонии:

Улица Копли — улица в Вильянди.
Улица Копли — улица в Курессааре.
Улица Копли — улица в Кярдла.
Улица Копли — улица в Лихула.
Улица Копли — улица в Отепя.
Улица Копли — улица в Пярну.
Улица Копли — улица в Таллине.
Улица Копли — улица в Тарту.
Улица Копли — улица в Тырва.
Улица Копли — улица в Хаапсалу.

См. также 
Копли (микрорайон)